Gambara steht für:

 Gambara (Langobarden), Sagengestalt, Mutter der Langobarden-Herzöge Ebor und Agio
 Gambara (Lombardei), italienische Gemeinde in der Provinz Brescia
 Gambara (Fluss), linker Zufluss des Oglio in der Region Lombardei
 Gambara, U-Bahn-Station in Mailand, siehe Metropolitana di Milano #M1 (Rote Linie)

Gámbara steht für:
 Gámbara, Ort im Municipio Múgica, Mexiko

Gambara ist der Familienname folgender Personen:
 Gastone Gambara (1890–1962), italienischer General
 Gianfrancesco Gambara (1533–1587), italienischer Kardinal
 Lattanzio Gambara (1530–1574), italienischer Maler und Zeichner
 Uberto Gambara (1489–1549), italienischer Kardinal
 Veronica Gambara (1485–1550), italienische Dichterin